Cannabich ist der Familienname folgender Personen

 Carl Cannabich (1771–1806), deutscher Violinist und Komponist, Sohn von Christian Cannabich
 Christian Cannabich (1731–1798), deutscher Violinist und Komponist der „Mannheimer Schule“
 Gottfried Christian Cannabich (1745–1830), deutscher evangelischer Theologe
 Johann Günther Friedrich Cannabich (1777–1859), deutscher Geograph
 Martin Friedrich Cannabich (um 1690–1773), deutscher Komponist, Oboist und Flötist